Oj pode ser:

O. J. Simpson
Oj, svijetla majska zoro

Desambiguação